El término Poitevin hace referencia a varios artículos:

Personas
Alphonse Poitevin (1819 - 1882) fue un investigador y fotógrafo francés.
René Poitevin René Poitevin (28 de diciembre de 1943 - 9 de mayo de 2007) fue un abogado y sociólogo guatemalteco.

Razas
Poitevino, raza canina de sabuesos.
Poitevin, raza de caballo.

Además
Marais Poitevin. Marisma de Poitou.
Poitevin-Santongés. Lengua románica de la familia de las lenguas de oïl.